Albert Meyer peut désigner :
 Albert Meyer (1870-1953), politicien suisse ;
 Albert Meyer (1903-1965), cardinal, archevêque catholique de Chicago.

Voir aussi 
 Albert R. Meyer (1941-), professeur d'informatique américain